Ляпуно́во — деревня в составе Михаленинского сельсовета Варнавинского района Нижегородской области.

Располагается на правом берегу реки Ветлуги.

По данным на 1999 год, численность населения составляла 16 чел.

Источники 

Населённые пункты Варнавинского района